Тази страница показва класирането и резултатите в група A от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Бележки относно класирането:
 Двата мача между отборите на Азербайджан и Армения са отменени от УЕФА, като и двата тима губят точките, които биха получили от тези срещи. Причината е, че двете страни не успяхват да достигнат компромисно решение за това, къде да се проведат мачовете помежду им. Армения иска те да се играят на разменени домакинства, а Азербайджан настоява за неутрален терен за двата мача. 
 Сърбия и Финландия са класирани според резултатите от директните мачове помежду им:
 Сърбия – 4 точки (2-0 и 0-0 срещу Финландия)
 Финландия – 1 точка (0-2 и 0-0 срещу Сърбия)

Класирали се отбори:
 Полша си осигурява участие на Евро 2008 на 17 ноември 2007 г. след победата си с 2-0 над Белгия и става осмият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Португалия си осигурява участие на Евро 2008 на 21 ноември 2007 г. след равенството 0-0 с Финландия и става тринайсетият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008